

Toponyme

, une ville du Manitoba ;
 Morris, une circonscription électorale dans le Manitoba ;

Morris, municipalité de l'Alabama ;
 Morris, ville du Connecticut ;
 Morris, ville de l'Illinois ;
 Morris, ville du Minnesota ;
 Morris, ville de l'État de New York ;
 Morris, village situé dans l'État de New York ;
 Morris, township du New Jersey ;
 Morris, ville située en Oklahoma ;
 .

Pseudonyme 

 Maurice de Bevere (1923-2001), dessinateur belge, créateur notamment de Lucky Luke.

Patronyme 

 Adam Morris, connu comme Wayne Morris (1964-), acteur britannique ;
 Alwyn Morris (né en 1957), kayakiste canadien ;
 Arthur Morris (1922-2015), joueur de cricket australien ;
 Ashley Morris (né en 1984), footballeur gallois ;
 Aubrey Morris (1926-2015), acteur britannique ;
 Benny Morris (né en 1948), historien israélien ;
 Beverly Morris, karatéka britannique ;
 Bill Morris, baron Morris de Handsworth (1938-), syndicaliste et homme politique britannique ;
 Bill Morris (1941-), joueur gallois de rugby à XV ;
 Buckner Stith Morris (1800-1879), maire de Chicago ;
 Butch Morris (1947-2013), cornettiste, compositeur et chef d'orchestre de jazz américain ;
 Carlton Morris (1995-), footballeur anglais ;
  ;
 Charles W. Morris (1903-1979), un sémioticien et philosophe américain ;
  ;
  ;
 Darius Morris (né en 1991), basketteur américain ;
  ;
 Desmond Morris (né en 1928), zoologiste et peintre surréaliste britannique ;
 Dom Morris (né en 1990), joueur américain de basket-ball ;
 Dorothy Morris (1922-2011), actrice américaine ;
  ;
 Eva Morris (1885-2000), supercentenaire britannique, doyenne de l'humanité ;
 Garrett Morris (né en 1937), acteur américain ;
 Gouverneur Morris (1752-1816), homme politique américain ;
 Grahame Morris (né en 1961), homme politique britannique ;
 Greg Morris (1933-1996), acteur américain ;
  ;
 Heather Morris (née en 1987), actrice, chanteuse et danseuse américaine ;
  ;
 Holly Morris (1965-), auteure, réalisatrice/productrice de documentaires, présentatrice de télévision et conférencière américaine ;
 Howard Morris (1919-2005), acteur et réalisateur américain ;
  ;
 Isaiah Morris (né en 1969), basketteur américain ;
  ;
 Jan Morris (1926-2020), historienne galloise ;
 Jaylen Morris (né en 1995), basketteur américain ;
 Jenny Morris (née en 1972), joueuse de hockey sur gazon australienne ;
 Jody Morris (né en 1978), footballeur anglais ;
  ;
 Jordan Morris (1994-), joueur américain de soccer ;
 Kathleen Morris (1893-1986), peintre canadienne ;
 Kathryn Morris (née en 1969), actrice américaine ;
 Keith Morris, chanteur de punk rock américain ;
 Lamorne Morris (1983-), acteur américain ;
 Lana Morris (1930-1998), actrice britannique ;
  ;
 Louis-Michel Morris (1803-1867) général français ;
 Marcus Morris (né en 1989), basketteur américain ;
  ;
 Margaretta Morris (1797-1867), entomologiste américaine ;
 Markieff Morris (né en 1989), basketteur américain ;
 Mary McGarry Morris (née en 1943), femme de lettres américaine, auteure de roman policier ;
 
  (né en 1974), lanceur de baseball américain ;
  ;
 Mike Morris (né en 1983), joueur de hockey sur glace américain ;
 Mitch Morris (né en 1979), acteur américain ;
 Monte Morris (né en 1995), basketteur américain ;
Maren Morris (née en 1990); chanteuse américaine 
  (né en 1971), chanteur américain, membre du groupe Boyz II Men ; 
  (1979-), évangéliste britannique ;
 Neva Morris (1895-2010), supercentenaire américaine ;
 Oswald Morris (1915-2014), directeur de la photographie anglais ;
 Owen Morris (né en 1968), producteur de musique britannique ;
 Paul Morris (né en 1959), claviériste américain de rock ;
  ;
 Phil Morris (1959-), acteur américain ;
  ;
 Philip Morris (1847-1873), cigarettier britannique, créateur de Philip Morris Companies ;
 Phillip Quinn Morris (né en 1954), écrivain américain ;
  ;
 Richard-Gabriel Morris (1837-1914), imprimeur et publicitaire français ;
 Rien Morris, homme politique marshallais ;
  ;
 Roger N. Morris (1960-), écrivain britannique, auteur de roman policier ;
 Ron Morris (né en 1935), athlète américain ;
 Samuel Morris (1870-1935), footballeur hispano-britannique ;
 Terence Morris (né en 1979), joueur de basket-ball américain ;
 Thomas Morris (1776-1844), homme politique américain ;
 Thomas Morris (né en 1966), acteur autrichien ;
  ;
 Una Morris (née en 1947), athlète jamaïcaine ;
 Violette Morris (1893-1944), sportive polyvalente française, devenue ensuite collaboratrice de la Gestapo ;
  (né en 1973), chanteur américain, membre du groupe Boyz II Men ;
  ;
  ;
 Wolfe Morris (1925-1996), acteur anglais.

Prénom

Autres 
Morris peut aussi désigner :
 Morris, firme anglaise de construction automobile ;
 Morris, ver informatique (logiciel malveillant).

Voie aussi 
 Colonne Morris, élément du mobilier urbain français
 Morris dance, danse traditionnelle anglaise
 I Love You Phillip Morris, film américain sorti en 2010, adapté du roman éponyme
 Labyrinthe de Morris, un dispositif aquatique circulaire très utilisé en neurosciences comportementales pour évaluer la mémoire du rongeur
 , marque de cigarette et nom porté par diverses entreprises manufactières du secteur du tabac
  (1891-1919), chantier américain de construction de canoës

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais